Balzan steht für: 

 Balzan (Malta), Ort auf der Mittelmeerinsel Malta
 Balzan-Preis, internationaler Preis für Geistes- und Naturwissenschaftler 

Balzan ist der Familienname folgender Personen: 

 Alessandro Balzan (* 1980), italienischer Autorennfahrer
 Barbara Balzan (* 1969), Schweizer Jazzsängerin 
 Eugenio Balzan (1874–1953), italienischer Journalist und Industrieller

Siehe auch:
 Balsan